Ipe steht für:
 Ipe Auto-Gesellschaft, ehemaliger deutscher Automobilhersteller
 Ipe (Zeichenprogramm), gibt Zeichnungen als PDF oder PostScript aus

Ipé:
 das Holz mehrerer südamerikanischer Baumarten (siehe auch Lapacho, Handroanthus impetiginosus, Handroanthus serratifolius, Handroanthus heptaphyllus und Handroanthus chrysanthus)

Die Abkürzung IPE steht für:
 Integrierte Produktentwicklung
 International Project Engineering
 International Petroleum Exchange, ehemaliger Name der Warenterminbörse ICE Futures in London 
 Inverse Photoemission
 Isopropylether, ein organisches Lösungsmittel
 IPE-Formstahl-Träger, ein Stahlträger mit mittlerem I-Profil und parallelen Innenflächen der Flansche (auch „Differdinger“) 
 International Political Economy (deutsch: Internationale Politische Ökonomie), eine Teildisziplin der Sozialwissenschaften
 die kanadische Provinz Prinz-Eduard-Insel (Île-du-Prince-Édouard)
 Ius Publicum Ecclesiasticum, eine Rechtslehre in der katholischen Kirche
 Individual Protective Equipment, siehe Persönliche Schutzausrüstung
Institute of Public & Environmental Affairs 

Abkürzung